Слободско́й — фамилия и топоним.

Населённые пункты в России 
 Слободской — посёлок в Котласском районе Архангельской области.
 Слободской — посёлок в Жуковском районе Брянской области.
 Слободской — город в Кировской области, административный центр Слободского района.
 Слободской — хутор в Кромском районе Орловской области.
 Слободской — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.

Фамилия 
 Слободской, Александр Кузьмич (Куселевич, 1894—1962) — советский актёр, мастер художественного слова, двоюродный брат О. А. Слободской.
 Слободской, Иван — вологодский летописец XVII века.
 Слободской, Игорь Анатольевич (род. 1951) — советский, украинский актёр.
 Слободской, Лев (1943—2019) — советский украинский и израильский шашист. Международный мастер.
 Слободской, Михаил Петрович — крестьянин Ростовского уезда Ярославской губернии, строитель торговых бань в Сестрорецке, действующих до сих пор. 
 Слободской, Морис Романович (1913—1991) — советский прозаик, поэт, сценарист и драматург, журналист, племянник О. А. Слободской.
 Слободской, Серафим Алексеевич (1912—1971) — протоиерей Русской православной церкви за границей.
 Слободской, Сергей Артурович (род. 1958) — российский журналист и инженер.

 Слободская, Ода Абрамовна (1888—1970) — русская и британская оперная певица (сопрано), педагог.
 Слободская, Фаина (Инна) Александровна (в браке Шапиро, 1926—2011) — российская актриса, дочь А. К. Слободского.

См. также 
 
 Слободской дворец
 Слободской район